Трокмортон:

 Трокмортон, Джеймс (1825—1894) — 12-й губернатор штата Техас.
  (1800 −1872) — американский пароходостроитель и капитан XIX века.
 Трокмортон, Келвин (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Трокмортон — округ в Техасе в Соединённых Штатах Америки.
 Трокмортон — город в Техасе, административный центр округа Трокмортон.